Segato ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Segato (1930–1973), italienischer Fußballspieler
 Girolamo Segato (1792–1836), italienischer Kartograf und Ägyptologe
 Giuseppe Segato (bekannt als Massimo Serato; 1916–1989), italienischer Schauspieler
 Guglielmo Segato (1906–1979), italienischer Radrennfahrer
 Lorraine Segato (* 1956), kanadische Pop-Sängerin und Komponistin
 Rita Laura Segato (* 1951), feministische Anthropologin